Abel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clarke Abel
 Othenio Abel